Aigelsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Aigelsberg (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Aigelsberg (Gemeinde Polling), Ortschaft von Polling im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 ehem. Burg Aigelsberg in Niederwaldkirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Eigelsberg